Leendertz ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Leendertz (* 1976), deutsche Historikerin
 Fabian Leendertz (* 1972), deutscher Veterinärmediziner und Experte für Zoonosen
 Willem Leendertz (1883–1970), niederländischer Philosoph